Guvernantka bývala dříve vychovatelka v bohatších rodinách (fenomén typický pro období biedermaieru)

V názvech uměleckých děl 
 Guvernantka (Vladimír Macura) – román Vladimíra Macury o vztahu Fr. Lad. Čelakovského a Antonie Rajské.
 Guvernantka (film) – britský film z roku 1998 režisérky Sandry Goldbacherové